Григорий Попов:
 Попов, Григорий Андреевич (1887—1942) — советский историк, краевед.
 Попов, Григорий Борисович (род. 1966) — российский театральный менеджер, директор Александринского театра.
 Попов, Григорий Геннадьевич (известен как: Данской; род. 1971) — российский поэт, автор и исполнитель песен.
 Попов, Григорий Фёдорович — советский генерал-лейтенант.